Příjmení Bourne nosí více významných osobností:

 Evan Bourne (* 1983) – americký profesionální wrestler
 George Bourne (fotograf) (1875–1924) – novozélandský fotograf
 Samuel Bourne (1834–1912) – britský fotograf
 William Bourne (1535–1583) – anglický matematik

fiktivní postavy
 Jason Bourne – hrdina série akčních filmů (Agent bez minulosti (), atd.)

Externí odkazy